Владимировка () — село в Компанеевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 153 человека. Почтовый индекс — 28431. Телефонный код — 5240. Код КОАТУУ — 3522884303.

Местный совет 
28431, Кировоградская обл., Компанеевский р-н, с. Першотравенка, ул. Ленина, 61

Ссылки 
 Владимировка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Компанеевского района